Parry Peninsula kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Parry Peninsula (udde),

Kanada 

 Parry Peninsula (halvö i Kanada, Northwest Territories), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar